The Heartbreak Kid es el nombre de una película que puede hacer referencia a:

 The Heartbreak Kid, una película de 1972; 
 The Heartbreak Kid, una película de 1993; o
 The Heartbreak Kid, una película de 2007.